Cheyenne hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Pueblo indígena
 Cheyenes, un pueblo indígena norteamericano.
 Idioma cheyenne hablado por los miembros de dicho pueblo.

Lugares en Estados Unidos
 Cheyenne, localidad de Oklahoma.
 Cheyenne, capital y ciudad más poblada de Wyoming.

Además
 Cheyenne (serie de televisión), emitida entre 1955 y 1963.
 Avión Piper PA-31T Cheyenne.
 Cheyenne (supercomputadora).